Ла Естанзуела има више значења:

 Ла Естанзуела (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Естанзуела (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Естанзуела (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естанзуела (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Естанзуела (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естанзуела (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Естанзуела (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естанзуела (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естанзуела (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естанзуела (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естанзуела (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естанзуела (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естанзуела (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естанзуела (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естанзуела (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Естанзуела (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естанзуела, Ла Чирипа (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естанзуела (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естанзуела (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естанзуела (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Естанзуела, Сан Хосе (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Естанзуела (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естанзуела (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естанзуела (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Естанзуела (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику